La 62.ª edición del Giro de Italia se disputó entre el 17 de mayo y el 6 de junio de 1979, con un recorrido de 19 etapas y 3301 km, que se recorrieron a una velocidad media de 36,887 km/h.

No hubo participación española en esta edición del Giro de Italia.

Giuseppe Saronni se impuso en la clasificación general, por delante de Francesco Moser y Bernt Johansson.

Equipos participantes

Etapas

Clasificaciones

Referencias

1979
Ciclismo en Italia en 1979